

Personnalités 
Emrys est une composante du nom porté par :
 Allan Emrys Blakeney (1925-2011), homme politique 	canadien ;
 Ambrosius Aurelianus, également connu sous les noms Myrddin Emrys et Emrys Wledig (ou Wledic), chef de guerre breton du Haut Moyen Âge.

Personnage 
  Emrys, nom donné à Merlin par les druides.

Toponyme 

 Dinas Emrys, butte rocheuse et boisée à Gwynedd, au nord-ouest du Pays de Galles.